Щелкунчик (мультфильм, 1973) — советский мультфильм 1973 года по мотивам сказки Гофмана и балета П. И. Чайковского

 Щелкунчик (мультфильм, 2004) — полнометражный мультфильм Т. Ильиной